Dziewiąte Akademickie Mistrzostwa Świata w zapasach w rozgrywane były w Turynie, między 26 a 30 października 2010 roku. Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali w hali PalaRuffini, a zawody organizowała Politechnika w Turynie (Politecnico di Torino).

Tabela medalowa

Rezultaty

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Kobiety

Styl wolny

Przypisy

Bibliografia 
 

2010 we Włoszech
2010 w zapasach
Zapasy na akademickich mistrzostwach świata
Sport w Turynie